Love Field steht für:

 Dallas Love Field, ein Flughafen in Dallas, Texas in den Vereinigten Staaten
 Love Field – Liebe ohne Grenzen, ein Film von Jonathan Kaplan mit Michelle Pfeiffer and Dennis Haysbert
 Ernest A. Love Field, ein Flughafen in Arizona in den Vereinigten Staaten

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Love Field (North Carolina)